Cseke László (1927–2017) újságíró, rádiószerkesztő
 Cseke László (1975) labdarúgó (Dunaferr SE, Békéscsaba, FC Sopron)